«Улыбайся, Дженни, ты покойница» () — криминальная драма режиссёра . Второй пилотный фильм перед выходом сериала . Премьера состоялась 3 февраля 1974 года на телеканале ABC.

Сюжет 
В бурные 1960-е годы активисты Андрю и Эли влюбляются друг в друга незадолго до того, как приходит время им расставаться и идти каждому своим путём. С тех пор их сын Мартин живёт с матерью, которая переезжает с места на место. Очередная прихоть матери приводит их обратно в родной Нью-Йорк, в старый круг друзей. Мартин уже подросток и ему очень интересно встретиться с отцом, которого он никогда не знал по-настоящему. Поиски отца занимают некоторое время. А при общении с друзьями всплывают старые неурядицы и вражда.

В ролях 
 Дэвид Янссен
 Андреа Марковиччи
 Джон Андерсон
 Джоди Фостер
 Хауард Да Сильва
 Тим МакИнтайр
 Залман Кинг
 Мартин Гейбел
 Клу Гулагер
 Виктор Арго
 Джейсон Харви

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Хауард РодмэнДжерри Торпе
 Режиссёр: Джерри Торпе
 Композитор: Билли Голденберг
 Продюсер: Сид МакКой

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США